Scolecobonaria är ett släkte av svampar. Scolecobonaria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scolecobonaria